Ричард Клей Хэмилтон (; родился 14 февраля 1978 года в городе Котсвилл, штат Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист. Играет на позиции атакующего защитника. Выступал за баскетбольную команду Коннектикутского университета, с которой выиграл чемпионат NCAA в сезоне 1998/1999. На драфте НБА 1999 года был выбран под седьмым номером командой «Вашингтон Уизардс». В составе «Детройт Пистонс» становился чемпионом НБА 2004 года.

Биография

Ранние годы 
Хэмилтон играл за баскетбольную команду Коннектикутского университета с 1996 по 1999 годы. Дважды, в 1998 и 1999 годах, он включался в символическую сборную лучших игроков чемпионата NCAA, в 1999 году был признан самым выдающимся игроком чемпионата NCAA, который его команда выиграла впервые в своей истории.

Карьера в НБА 
На драфте НБА 1999 года был выбран в первом раунде под общим седьмым номером командой «Вашингтон Уизардс».

В июле 1999 года Хэмилтон в составе сборной США принимал участие в чемпионате Америки, проходившем в Пуэрто-Рико. На турнире американцы уверенно выиграли все свои матчи и стали чемпионами.

11 сентября 2002 года был обменян вместе с Хубертом Дэвисом и Бобби Симмонсом в «Детройт Пистонс» на Джерри Стэкхауза, Брайана Кардинала и Ратко Варду.

В сезоне 2003/2004 Хэмилтону дважды ломали нос, после чего он стал играть в специальной защитной маске.

Личная жизнь 
11 июня 2009 года Хэмилтон женился на Ти Джей Лотти. На свадьбе, состоявшейся в Бока-Ратоне, штат Флорида, присутствовали многие одноклубники Хэмилтона, а также звезда «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на JockBio.com

Баскетболисты США
Игроки «Коннектикут Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу